Крупчатка — высший сорт пшеничной муки, отличающийся значительной зернистостью.

 Крупчатка — село в Лугинском районе Житомирской области Украины